

Cinema 
 Beyond the Wall o The Madness of Helen – film del 1916 diretto da Travers Vale
 Beyond the Wall – cortometraggio del 2009 diretto da Felix Wiedemann
 Beyond the Wall – documentario del 2010 diretto da Mark Byrne e Rob Dennis

Letteratura 
 Beyond the Wall – libro di Edward Abbey del 1984

Musica 
 Beyond the Wall – EP dei Rage del 1992
 Beyond the Wall – album di Kenny Garrett del 2006